Anastasios Karamanos – calciatore greco, attaccante
 Irina Karamanos – antropologa, politologa e attivista cilena
 Yannoúlis Karamános – politico greco